Джеймс Ли Мэ́сси (; 11 февраля 1934, Ваузен, Огайо — 16 июня 2013) — американский учёный, внесший значительный вклад в теорию информации и криптографию. Являлся профессором-эмеритом цифровых технологий в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. Наиболее значительными его работами являются применение алгоритма Элвина Берлекэмпа поиска кратчайшего регистра сдвига с линейной обратной связью к линейным кодам (алгоритм Берлекэмпа — Мэсси), разработка блочных алгоритмов шифрования IDEA (совместно с Суэцзя Лайем) и SAFER, криптосистема Мэсси-Омуры (совместно с ).

Мэсси имел крепкие научные связи с Институтом проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН и в 1998 году получил звание почетного профессора ИППИ РАН.

Биография 
Мэсси родился 11 февраля 1934 года в Ваузен, Огайо. Он вырос в многодетной семье. В шестилетнем возрасте Мэсси остался без отца. Вскоре, после этого, его мать вышла замуж и они переехали всей семьёй в Мендота, штат Иллинойс. Проучившись там до 14 лет, семья Мэсси переехала в Оттаву. Следующие 7 лет он и его брат учились в местной церковно-приходской школе. Мэсси был очень хорош в математике, но он никогда не был заинтересован в научных экспериментах. Своё высшее образование он получил в университете Нотр-Дам. Так в 1956 году Мэсси получил степень бакалавра наук в области электротехники. После трех лет военной службы, в 1959 году Мэсси поступил в Массачусетский технологический институт, где сосредоточился на теории кодирования. В 1962 году он получает степень доктора философии. На втором курсе аспирантуры Мэсси решил, что хотел бы пойти в область, связанную с информацией. Там он познакомился с такими людьми, как Фано и Шеннон. В качестве темы для диссертации Мэсси выбрал свёрточный код. После получения степени Мэсси решил вернуться в университет Нотр-Дам, где он продолжал изучать радиотехнику вплоть до 1977 года. Здесь он устроился преподавателем на электротехническом факультете. Мэсси получил награду Томаса Мэддена за существенный вклад в обучение первокурсников университета Нотр-Дам. Он пробыл в университете с 1962 по 1977 год. Мэсси очень активно участвовал в деятельности университета. Так он был главой комитета SLC (англ. Student Life Counsil). Там же Мэсси проводил исследования в области кодирования и коммуникационных достижений. Совместно с Бэрликэмпом он разработал алгоритм поиска кратчайшего регистра сдвига с линейной обратной связью для поданной на вход бинарной последовательности. С 1966 по 1967 год Мэсси решил взять отпуск и отправиться в Массачусетский технологический институт. Здесь он вёл курс для аспирантов, который назывался алгебраическое кодирование. Так же Мэсси работал вместе с лучшим другом Галлагером, которому он помог закончить книгу по теории информации. С 1971 по 1972 год Мэсси провёл в Датском технологическом институте. Там он читал курсы. В 1977 году Мэсси решил оставить университет Нотр-Дам в связи с разводом с его женой. В это же время его приглашают в Лос-Анджелес и на факультет UCLA в Массачусетский технологический институт. Мэсси соглашается. После года пребывания в Массачусетском технологическом институте его заинтересовала диссертация одного из докторантов Галлагера, которая называлась алгоритм разрешения коллизий. В 1980 году Мэсси возвращается в Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха. В это время он работал в области безопасности с криптографией и секретности кодирования и исследование связи с произвольным доступом. Мэсси совместно с одним из его лучших друзей Омурой сделали пару изобретений и подали заявки на их патенты. В дальнейшем одно из них получило название алгоритм Мэсси — Омура. Также Мэсси разработал шифр SAFER. Спустя некоторое время этот шифр был доработан и принят в качестве основы протокола аутентификации в Bluetooth. В 1982 году Мэсси попросили прочитать фундаментальные лекции в области криптографии в одном из университетов Китая. В это время он совместно с докторантом Лай Сюэцзя разработали новый блочный шифр, который они запатентовали как IDEA (англ. International Data Encryption Algorythm). В 1998 году Мэсси уходит на пенсию и переезжает в Копенгаген, где живёт там до своей смерти.

Скончался от рака 16 июня 2013 года в своём доме в Копенгагене, Дания.

Почётные звания 
 в 2002 году сопредседатель Information Theory Symposium
 президент Information Theory Society
 член редколлегии алгебраического кодирования с 1972 по 1974 год
 член Национальной Академии Инженерии
 член Королевской Академии Наук Швеции

Награды 
 Почётный член IEEE, 1971
 , 1987
 Премия Шеннона, 1988
 Золотая медаль имени Александра Грэма Белла, 1992
 Премия Маркони, 1999
 IACR Fellow, 2009

Примечания

Ссылки 
 http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Oral-History:James_L._Massey
 http://www.ee.nd.edu/news/james-l.-massey

Математики США
Математики по алфавиту
Теория информации
Криптографы США
Математики XX века
Действительные члены IEEE
Награждённые золотой медалью имени Александра Грэма Белла
Лауреаты премии Шеннона
Лауреаты премии Маркони
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Университета Нотр-Дам
Президенты Общества теории информации IEEE
Почётные доктора Лундского университета